Voici la liste des planètes mineures numérotées de 8001 à 9000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

8001-8100

8101-8200

8201-8300

8301-8400

8401-8500

8501-8600

8601-8700

8701-8800

8801-8900

8901-9000 

08001-09000